Slovo Kanón nebo kanón může mít více významů:

dělo
 Tankový kanón – hlavní zbraň tanku
 Letecký kanón – zbraň montovaná do letadel
 Lodní kanón
 Automatický kanón
 Protiletadlový kanón

v kultuře
 Kanon (anime)

příjmení osob
 Wilfried Kanon – fotbalista z Pobřeží slonoviny

Související články 
 Kánon
 Canon